Satz von Landau steht für:
 Satz von Landau (Fakultätenreihe)
 Satz von Landau (Funktionentheorie)
 Satz von Landau (Gruppentheorie)